Milli Tharana a été adopté officiellement en . Selon l'article 20 de la constitution de l'Afghanistan, . Les paroles ont été écrites par Abdul Bari Jahani et la musique par l'allemand-afghan Babrak Wassa.

Paroles et traduction

Références

Liens externes 
Plusieurs sites de gouvernements comprennent des fichiers audio de l'hymne afghan :
 Celui du président de l'Afghanistan
 Celui de l'ambassade afghane aux États-Unis

Afghanistan
Musique afghane